Stimmkreis Wunsiedel steht für:

 Stimmkreis Wunsiedel, Kulmbach
 Stimmkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge